Coris, állatnem az ajakoshalfélék családjában
 Coris, növénynemzetség a kankalinfélék családjában